Алексей Сухотин:
 Сухотин, Алексей Михайлович (1888—1942) — советский лингвист и переводчик.
 Сухотин, Алексей Николаевич (1726—1805) — генерал-майор, командующий войсками в Грузии.